Ranchi (district)
Ranchi (stad)